Onderdistrict in Indonesië
 Paseh (Bandung), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Paseh (Sumedang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Paseh (Juli), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh
 Paseh (Banjarmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java